Rimini kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Rimini (provins), provins, Emilia-Romagna, 
 Rimini, kommun, Emilia-Romagna, Provincia di Rimini, 
 Rimini-Miramares flygplats – en internationell flygplats

Robotskapade Italienförgreningar